Veverka (tschechisch für Eichhörnchen) ist der Familienname folgender Personen:
 František und Václav Veverka (1796–1849) bzw. (1799–1849), Konstrukteure der ersten steilwendenden Sturzpflüge
 Jaroslav Veverka, (1912–1976), tschechoslowakischer Opernsänger
 Joseph Veverka (* 1941), US-amerikanischer Astronom
 Miroslav Veverka (1927–2020), tschechischer Kriminologe und Richter
 Rudolf Veverka (1922–1973), tschechischer Maler

Außerdem steht Veverka für:
 (2710) Veverka, Asteroid des inneren Hauptgürtels